Lavagne ist der Familienname folgender Personen:

 André Lavagne (1913–2014), französischer Komponist
 Henri Lavagne (* 1939), französischer Althistoriker und Klassischer Archäologe